

Топоніми 
 Сока (Сайтама)
 Сока (Буркіна-Фасо)

Інше 
 Сока (пісня)
 Сока (жанр музики)